Chung Shan kan avse:
Zijinberget
Ett smeknamn för Sun Yat-sen